zboczenie magnetyczne
 zboczenie nawigacyjne
 zboczenie seksualne
 zboczenie modulacyjne (harmonia)

Zobacz też 
 dewiacja
 anomalia